Ferruccio Bortoluzzi (1920-2007), artiste plasticien, peintre et sculpteur italien
 Jérôme Bortoluzzi (1982-), athlète français, spécialiste du lancer du marteau
 Luigi Bortoluzzi (1961-), coureur en montagne italien
 Paolo Bortoluzzi (1938-1993), danseur italien
 Roberto Bortoluzzi (1921-2007), journaliste et commentateur sportif italien
 Toni Bortoluzzi (1947-),  personnalité politique suisse